STS-74 — космический полёт МТКК «Атлантис» по программе «Спейс Шаттл».

Экипаж 
  Кеннет Камерон (Kenneth D. Cameron) (3), Командир
  Джеймс Холселл (James D. Halsell) (2), Пилот
  Джерри Росс (Jerry L. Ross) (5), Специалист миссии
  Уильям Макартур (William S. McArthur Jr.) (2), Специалист миссии
  Кристофер Хэдфилд (Chris A. Hadfield) (1), Специалист миссии

Вторая стыковка со станцией МИР, установка стыковочного модуля для Шаттлов 
 Стыковка: 15 ноября 1995, 06:27:38 всеобщее координированное время
 Расстыковка: 18 ноября 1995, 08:15:44 всеобщее координированное время
 Продолжительность стыковки: 3 суток 1 час 48 минут 6 секунд

См. также 
 Спейс Шаттл
 Хронология пилотируемых космических полётов

Ссылки 
 Страница НАСА

Полёты по программе «Спейс Шаттл»